Proprietà – in diritto, titolarità (sia sostanziale che formale) di un bene e prerogative garantite per il suo godimento
 Proprietà – in matematica, caratteristica di un elemento
 Proprietà – in filosofia e nel linguaggio comune, caratteristica di un ente
 Proprietà – in fisica e altre discipline scientifiche

Altri progetti